

Новоселовське сільське поселення — сільське поселення, Колпашевський район, Томська область
 Новоселовське сільське поселення — сільське поселення, Мартиновський район, Ростовська область